Hannunluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hannunluoto (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Hannunluoto (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar